

Cinema 
 Terra selvaggia  (Billy the Kid) – film del 1941 diretto da David Miller
 Terra selvaggia  (The Naked Country) – film del 1985 diretto da Tim Burstall

Fumetto 
 Terra Selvaggia (Savage Land) – luogo immaginario dell'Universo Marvel

Letteratura 
 Terra selvaggia (The Wild Country) – romanzo di Louis Bromfield del 1948
 Terra selvaggia (To Tame a Land) – romanzo di Louis L'Amour del 1955
 Terra selvaggia (Rise of an Eagle) – romanzo di Margaret Way del 1988
 Terra selvaggia (That Sweet and Savage Land) – romanzo di Emma Drummond

Televisione 
 Terra selvaggia (Border Shootout) – film per la televisione del 1990 diretto da Chris McIntyre

Pagine correlate 
 Terre selvagge